Die Qualifikation für die Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2020 erfolgte in erster Linie über Ranglisten der Association of Tennis Professionals (ATP) und der Women’s Tennis Association (WTA).

Qualifikationskriterien 
Am 14. Juni 2021 (nach den French Open 2021) wurden die Weltranglisten von der ATP und WTA veröffentlicht, diese basierten auf den Resultaten im Zeitraum von einem Jahr. Jedes Nationale Olympische Komitee (NOK) durfte sechs männliche und sechs weibliche Athleten melden. Im Einzel durften maximal vier Athleten pro Land und Geschlecht einen Quotenplatz beanspruchen, in den Doppeln maximal zwei Paare pro Land und Geschlecht.

Bei den Einzelwettbewerben qualifizierten sich die 56 besten Spieler der Weltrangliste der WTA- und ATP-Tour am 7. Juni 2021 für die Olympischen Spiele. Maximal durften vier Athleten pro Nation sich auf diesem Wege qualifizieren. Sechs der verbleibenden acht Plätze wurden an kontinentale Vertreter vergeben: zwei bei den Panamerikanische Spiele 2019, einer bei den Asienspielen 2018, einer bei den Afrikaspielen 2019 und je einer für Europa und Ozeanien für den bestplatzierten Athleten eines NOK, von dem sich kein Athlet über die Rangliste qualifizieren konnte. Zudem stand der japanischen Delegation als Gastgeberland ein Quotenplatz zu. Der letzte Quotenplatz wird an einen vorherigen olympischen Goldmedaillengewinner oder Grand-Slam-Sieger vergeben.

Bei den Doppelwettbewerben qualifizierten sich jeweils 32 Paare. Bis zu zehn Plätze waren Spielern in den Top 10 der Doppel-Rangliste vorbehalten. Die restlichen Quotenplätze wurden dann Doppelpaaren mit der besten kombinierten Ranglistenposition zugewiesen, bis 24 Paare qualifiziert waren. Sollte die Quote von 86 Spielern des jeweiligen Geschlechts noch nicht erreicht worden sein, werden weitere Plätze über das kombinierte Ranking vergeben. Sobald die Quote erreicht ist, werden die verbleibenden Plätze mit beiden im Einzel qualifizierten Spielern auf der Grundlage ihrer besten kombinierten Platzierung ausgewählt. Wenn dies zu weniger als 32 Doppelpaaren führt, werden Doppel mit einem Spieler, der als Einzelspieler qualifiziert war, zusätzliche Plätze zugewiesen. Falls notwendig, gefolgt von verbleibenden Doppel ohne Spieler, die als Einzelspieler qualifiziert waren. Zudem steht Japan als Gastgebernation auch jeweils ein Startplatz zu.

Für das Mixed-Doppel waren keine Quotenplätze verfügbar. Stattdessen mussten sie aus Spielern bestehen, die bereits für das Einzel oder Doppel qualifiziert waren. Die Top 15 der kombinierten Ranglistendoppel und das Gastgeberland waren somit qualifiziert.

Übersicht 

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;"
! rowspan="2" style="text-align:center; width:160px;"| Nation
! colspan="2"| Männer
! colspan="2" | Frauen
!Mixed
! rowspan="2"| Quotenplätze
|- style="font-size:95%"
! style="width:50px"| Einzel
! style="width:50px"| Doppel
! style="width:50px"| Einzel
! style="width:50px"| Doppel
! style="width:50px"| Doppel
|-
|style="text-align:left;"| 
|1
|
|1
|
|
|2
|-
|style="text-align:left;"| 
|4
|2
|1
|
|
|7
|-
|style="text-align:left;"| 
|1
|2
|3
|2
|1
|9
|-
|style="text-align:left;"| 
|
|1
|2
|1
|
|4
|-
|style="text-align:left;"|
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|1
|
|1
|1
|5
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|
|2
|2
|
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|2
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|3
|1
|1
|11
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|
|1
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|4
|2
|2
|14
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|1
|
|1
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|2
|1
|
|
|5
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|
|1
|
|2
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|1
|3
|
|
|8
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|3
|2
|1
|12
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|1
|1
|1
|4
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|1
|4
|
|1
|8
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|1
|1
|
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|2
|1
|1
|1
|5
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|1
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|
|1
|1
|
|2
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|1
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|1
|1
|1
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|1
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|1
|2
|1
|1
|7
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|1
|
|1
|
|4
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|4
|
|2
|12
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|1
|
|2
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|
|
|2
|1
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|
|2
|1
|1
|6
|-
| style="text-align:left;" |
|2
|1
|
|
|
|3
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|4
|2
|
|12
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|4
|2
|
|7
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|1
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" |
|
|
|2
|2
|
|4
|-
| style="text-align:left;" |
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|1
|
|
|
|
|1
|-
| style="text-align:left;" | 
|4
|2
|3
|2
|2
|13
|-
| style="text-align:left;" | 
|2
|1
|1
|
|
|4
|-
!Gesamt: 46 NOKs
!64
!32
!64
!32
!16
!208
|}

Männer

Einzel

Doppel

Frauen

Einzel

Doppel

Mixed

Doppel

Weblinks 
 Qualifikationssystem

Qualifikation
Tennis